Kalívia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Thermopílai (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Kalývia Thorikoú, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Týrgia, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Kalývia Pezoúlas, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Kalývia (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Archaía Feneós, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Kalívai (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Asprópyrgos, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Dytikís Attikís, 
 Símos Ioannídis, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 
 Kalývia (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar